The Lumineers — дебютный студийный альбом американской фолк-рок группы The Lumineers, выпущенный 3 апреля 2012 года. Альбом достиг 2-го места в американском хит-параде Billboard 200 и 1-го места в четырёх жанровых рок- и фолк-чартах (Alternative Albums, Rock Albums, Independent Albums, Folk Albums).

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Metacritic, AllMusic.

Коммерческий успех 
В США альбом Cleopatra дебютировал на позиции № 45 американском хит-параде Billboard 200 с тиражом 10,000 копий, позже был на позиции № 2.
К апрелю 2016 года тираж альбома достиг 1,700,000 копий в США.

Альбом дебютировал на 8-м месте в британской официальном хит-параде UK Albums Chart. К апрелю 2016 года тираж альбома достиг 421,177 копий в Великобритании.

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Чарты десятилетия

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы 2012 года
Альбомы на английском языке
Альбомы в стиле американа
Альбомы инди-фолка